Stadt Mainz steht für:
 Mainz, die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz
 Stadt Mainz (Schiff), ein Raddampfer

Siehe auch:
 Freie Stadt Mainz, Titel von Mainz zwischen 1244 und 1462